Het Europees kampioenschap curling voor mannen 2019 werd van 16 tot en met 23 november 2019 gehouden in Helsingborg, Zweden. Schotland was titelverdediger maar won het brons. Zweden werd Europees kampioen door met 9-3 van Zwitserland te winnen, en won zo een twaalfde Europese titel.

De C-divisie was al in Brașov, Roemenië afgewerkt van 13 tot 17 april 2019.

A-divisie

Groepsfase 

WK-kwalificatie: Rusland en Engeland plaatsten zich voor het mondiaal WK-kwalificatietoernooi in januari 2020 in Finland. Daarin zouden Rusland en China zich plaatsen voor het WK 2020.

Omdat wegens de COVID-19-pandemie de Europese- en de wereldkampioenschappen uiteindelijk werden afgelast in 2020, werd dit het WK 2021.

Play-offs

B-divisie

Groepsfase

Play-downs

Play-offs

C-divisie

Groepsfase

Play-offs

Eindstand

Externe links
 Resultaten EK 2019

2019
Curling in 2019
Curling
Sport in Helsingborg